Die Bezeichnung Zwergböckchen wird manchmal als alternativer Trivialname für folgende Tiergruppen verwendet:

 die Familie der Hirschferkel (Tragulidae)

 das Kleinstböckchen (Neotragus pygmaeus) aus der Familie der Hornträger (Bovidae)